Вишванат Пратап Сингх (; , Аллахабад — , Нью-Дели) — индийский государственный и политический деятель.

Биография 
Учился в университетах Пуны и Аллахабада, где изучал право. В 1969-1971 и 1980-1983 — депутат ассамблеи штата Уттар-Прадеш. Был членом ИНК (И), членом совета партии и парламентским организатором. В 1971-1977 — депутат Лок Сабхи, в 1983-1985 — Раджья Сабхи. В 1976-77 — министр торговли.

В 1980—1982 годах — главный министр штата Уттар-Прадеш.

В 1984—1987 годах — министр финансов Индии. Находясь на этом посту, он нанял американское детективное агентство, чтобы расследовать факт наличия незаконных финансовых активов в иностранных банках у ряда видных индийских политиков, некоторые из которых были близки к премьер-министру Радживу Ганди. Это расследование вызвало раздражение Ганди, и в январе 1987 года Сингх был переведен на пост министра обороны, который занимал, однако, лишь с января по апрель 1987 года. Отставка с поста министра обороны связана с начатым им очередным антикоррупционным расследованием (см. дело Бофорса). На этот раз речь шла о взятках, выплаченных высокопоставленным индийским политикам при закупке индийским флотом западногерманских субмарин.

В июле 1987 года исключён из ИНК. Популярность Сингха как политика заметно выросла после его отставки, и он создал союз центристских оппозиционных партий, названный Национальным Фронтом.

После всеобщих выборов декабря 1989 года смог сформировать коалиционное правительство, в котором оставил за собой посты министра обороны, министра атомной энергии. Однако внутренние конфликты внутри коалиции привели к скорому падению правительства Сингха, которому парламентом Индии было отказано в вотуме доверия 7 ноября 1990 года.

Примечания 

Премьер-министры Индии
Министры обороны Индии
Министры иностранных дел Индии
Министры финансов Индии
Главные министры штатов Индии
Депутаты Раджья сабхи
Депутаты Лок сабхи
Социалисты Индии
Умершие от миеломной болезни
Умершие от почечной недостаточности
Члены Индийского национального конгресса